Экибастуз () — многозначный термин.

 Экибастуз — город областного подчинения на западе Павлодарской области, Казахстан. 
 Экибастуз — аэропорт одноимённого города в Павлодарской области Казахстана. 
 «Экибастуз» — футбольный клуб из города Экибастуз Республики Казахстан.

См. также